Miannay – miejscowość i gmina we Francji

Osoby o tym nazwisku:
 Liliane Miannay – francuska lekkoatletka